CXO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Montgomery County, Conroe (Texas), Stati Uniti